Karangmulya (Padaherang), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Jamanis), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Malangbong), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Plumbon), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Kadungora), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Bojongmangu), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Telukjambe Barat), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Legonkulon), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Karangpawitan), een plaats in Indonesië
Karangmulya (Kandanghaur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing